Vacarezza ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Vacarezza (* 1958), chilenische Schauspielerin
 Gerardo Vacarezza (* 1965), chilenischer Tennisspieler
 Marcela Vacarezza (* 1970), chilenische Fernsehmoderatorin